Натуральне число 1927
 1927 рік до нашої ери
 1927 рік нашої ери